

Sigle 
 Verein Deutscher Ingenieure – associazione degli ingegneri tedeschi
 Virtual Desktop Infrastructure

Codici 
 VDI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile regionale Vidalia di Vidalia (Georgia) (Stati Uniti d'America)